Dalmatinska nogometna liga - Srednja skupina je bila jedna od tri skupine Dalmatinske nogometne lige u sezoni 1986./87., četvrtoga ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Sloga" iz Mravinaca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice  
 Dalmatinska liga - Južna skupina 1986./87. 
 Dalmatinska liga - Sjeverna skupina 1986./87.  
 Hrvatska liga - Jug 1986./87. 
 Prvenstvo NSO Split 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 91 
 Jurica Gizdić: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017., , str. 89-92   
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 101-103  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010., , str. 99-101 
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str. 82-84 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 142-144 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 59-62 
 

1986-87 srednja
1986-87 Dalmacija
Dalmacija-Srednja